Парламентские выборы прошли в Азербайджане 5 ноября 2000 года, хотя повторное голосование пришлось провести в 11 избирательных округах 7 января 2001 года в связи с "массовыми нарушениями". результатом выборов  стала победа партии "Ени Азербайджан", которая завоевала 75 из 125 мест.

Результаты

Ссылки 

2000 год в Азербайджане
2001 год в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
Азербайджан
Азербайджан
Ноябрь 2000 года
Январь 2001 года
События 5 ноября
События 7 января